Schrimm steht für:

 deutscher Name von Śrem, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
 Kreis Schrimm, Landkreis in der preußischen Provinz Posen

Familienname:

 Kurt Schrimm (* 1949), deutscher Staatsanwalt
 Thomas Schrimm (* 1961), deutscher Schauspieler